Кивиряхк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кивиряхк, Андрус (род. 1970) — популярный эстонский писатель и драматург.
 Кивиряхк, Юхан (род. 1957) — эстонский социолог, кавалер Ордена Белой звезды V степени.